Марі Карачина — фітнес-тренерка, учасниця багатьох марафонів, спортивна консультантка, блогерка, лекторка з питань спорту та мотивації, авторка першої в Україні книги про біг «Never Stop».

З квітня 2019 року Six Star Finisher — друга в Україні жінка, яка фінішувала всі 6 марафонів серії World Marathon Majors.

Засновниця спортивного клубу для дівчат Skinny&Strong. Амбасадорка спортивного бренду New Balance. Бронзова призерка Wizz Air Kyiv City Marathon. Має сертифікацію тренера Асоціації легкої атлетики США (USATF Track&Field Coach Level 1, Level 2, спеціалізація — Endurance (біг на довгі дистанції).

World Marathon Majors 
Загалом у світі близько 6000 людей фінішували всі шість марафонів світової серії. У квітні 2019 року фінішувала свій шостий марафон у Лондоні ставши сьомою людиною в Україні та другою жінкою, якій це вдалося. На подолання всіх марафонів пішло 4 роки (2015—2019 роки)

Книга «Never Stop» 
У лютому 2018 року у «Львівській копальні кави» відбулася дебютна презентація книги «Never Stop», що вийшла у видавництві Видавництво Старого Лева, ставши першою Українською книгою про біг. Робота над книгою зайняла близько двох років.«Never stop — це для мене не просто мотиваційна фраза, це моя філософія. Не зупиняйся не тільки впродовж забігу, не зупиняйся впродовж життя. Якщо ви відкриєте книгу, то слово „біг“ у ній легко можна замінити словом „життя“. В принципі, усі складнощі, травми і хвилини зневірення, які трапляються з людиною під час забігу, переслідують нас щодня. Тож методи подолання цих труднощів є універсальними».

Примітки 

Українські марафонці
Українські тренери